Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2015 odbyły się między 28 lutego a 8 marca 2015 w Tallinnie, na lodowisku Tondiraba Jäähall. 

Tytułów z 2014 broniły Kanadyjki i Szwajcarzy. W mistrzostwach świata zadebiutowały drużyny gospodarzy oraz Angielki.

W rywalizacji kobiet po raz kolejny najlepsze okazały się być Kanadyjki (Kelsey Rocque), które nie przegrały żadnego ze swoich spotkań. W finale drużyna Klonowego Liścia pokonała 8:2 Szkotki (Gina Aitken). Brązowe medale przypadły Szwajcarkom (Lisa Gisler), które w meczu przeciwko Szwecji (Isabella Wranå) doprowadziły do dogrywki i wygrały ją.

Tytuły Mistrzów Świata 2015 zdobyli Kanadyjczycy (Braden Calvert). W mecz o złote medale zwyciężyli 6:3 nad Szwajcarami (Yannick Schwaller). Na najniższym stopniu podium uplasowali się Szkoci (Bruce Mouat), którzy pokonali 8:3 Szwedów (Fredrik Nyman).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
28 lutego 2015; 18:30

Sesja 2. 
1 marca 2015; 14:00

Sesja 3. 
2 marca 2015; 9:00

Sesja 4. 
2 marca 2015; 19:00

Sesja 5. 
3 marca 2015; 14:00

Sesja 6. 
4 marca 2015; 9:00

Sesja 7. 
4 marca 2015; 19:00

Sesja 8. 
5 marca 2015; 14:00

Sesja 9. 
6 marca 2015; 9:00

Tie-breaker 
6 marca 2015; 14:00

Play-off

1-2 
7 marca 2015; 14:00

3-4 
7 marca 2015; 14:00

Półfinał 
7 marca 2015; 19:00

Mały finał 
8 marca 2015; 14:00

Finał 
8 marca 2015; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
28 lutego 2015; 14:00

Sesja 2. 
1 marca 2015; 9:00

Sesja 3. 
1 marca 2015; 19:00

Sesja 4. 
2 marca 2015; 14:00

Sesja 5. 
3 marca 2015; 9:00

Sesja 6. 
3 marca 2015; 19:00

Sesja 7. 
4 marca 2015; 14:00

Sesja 8. 
5 marca 2015; 9:00

Sesja 9. 
5 marca 2015; 19:00

Play-off

1-2 
6 marca 2015; 19:00

3-4 
6 marca 2015; 19:00

Półfinał 
7 marca 2015; 19:00

Mały finał 
8 marca 2015; 9:30

Finał 
8 marca 2015; 9:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 
 
 

2015
2015 w curlingu
Curling w Estonii
Sport w Tallinnie
2015 w Estonii